Transkrypcja Yale – systemy transkrypcji stosowane na Uniwersytecie Yale dla czterech języków: japońskiego, koreańskiego, mandaryńskiego i kantońskiego. System Yale dla języka mandaryńskiego opracowano podczas drugiej wojny światowej, pozostałe w latach 60 i 70. 

Obecnie w użyciu pozostaje jedynie system Yale dla języka kantońskiego.

Yale kantoński

Nagłosy (shengmu 声母)

Wygłosy (yunmu 韵母)

Tony 
Trzy z kantońskich tonów, tak zwane tony ru (rusheng 入聲), występują wyłącznie w sylabach kończących się na spółgłoski -p, -t i -k. Kantoński Yale oddaje je za pomocą znaków diakrytycznych i litery h lub, alternatywnie, cyframi od 1 do 6.

Yale koreański

Samogłoski

Spółgłoski

Zobacz też 
 transkrypcja języka chińskiego
 pinyin kantoński
 jyutping

Linki zewnętrzne 
 Tabela porównawcza: yale / pinyin / zhuyin dla języka mandaryńskiego
 Transkrypcje języka kantońskiego

Latynizacja języka koreańskiego
Język japoński
Język kantoński
Transkrypcje języka chińskiego